Brody může být buď místní název ve slovanských zemích či příjmení osob.
Jedná se o množné číslo od slova brod.

Sídla 
 Brody (Ukrajina) – město na západní Ukrajině
 Brody (Lubušské vojvodství) – obec (gmina) v západním Polsku
 Brody (Svatokřížské vojvodství) – obec (gmina) ve středním Polsku
 několik dalších menších vesnic v Polsku
 Brody (Krásný Dvůr) – část obce Krásný Dvůr u Podbořan

Lidé 
 Adam Brody – americký herec
 Adrien Brody – americký herec
 Andrej Bródy (1895–1946) – karpatoruský politik
 János Bródy – maďarský hudebník
 Heinrich Brody – pražský rabín
 Neville Brody – britský grafik a typograf

Rozcestníky - příjmení
Židovská příjmení
Anglická příjmení